est un genre éteint d'amphibiens temnospondyles ayant vécu durant le Trias inférieur dans ce qui est actuellement l'Australie. Une seule espèce est connue, , décrite en 1981 à partir de fossiles découvert dans la , situé au Queensland.

Présentation 
Dans la description  initiale, il était considéré comme un  basal, mais on pense maintenant qu'il s'agit d'un  basal étroitement lié au genre Bothriceps, voir peut même en être un synonyme de ce dernier.

Cladogramme Stereospondyli

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Temnospondyli
 Stereospondyli

Liens externes 

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Trias
Taxon fossile décrit en 1981
Paléontologie en Australie
Stereospondyli